Ке́сем, или Кёсем, может означать:
 Кёсем Султан, или Махпе́йкер (;  1651) — жена османского султана АхмедаI (носила титул хасеки) и мать султанов МурадаIV и ИбрагимаI (во времена их правления носила титул валиде-султан).
 Кесем () — пещера в Израиле, в  восточнее Тель-Авива; археологический памятник.